Flexner ist ein geographischer Name:
 Flexner, Höhenzug der östlichen Schwäbischen Alb bei Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg; siehe Braunenberg (Schwäbische Alb)

Flexner ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Flexner (1866–1959), US-amerikanischer Pädagoge
 Jennie Maas Flexner (1882–1944), US-amerikanische Bibliothekarin
 Louis B. Flexner (1902–1996), US-amerikanischer Biochemiker
 Simon Flexner (1863–1946), US-amerikanischer Mediziner